Dans les cantons de Neuchâtel et Vaud, le terme d'abbaye désigne une société de tir. L'abbaye de l'Arc est, dans ce cas, une société de tir à l'arc, parmi lesquelles :
 Abbaye de l'Arc, de Lausanne ;
 Abbaye de l'Arc, de Morges ;
 Abbaye de l'Arc, de Rolle ;
 Abbaye de l'Arc, de Vevey.